The Student Prince (1915), een film uit 1915
 The Student Prince (1923), een film uit 1923
 The Student Prince in Old Heidelberg, een film uit 1927
 The Student Prince (1954), een film uit 1954
 The Student Prince (1959), een film uit 1959